The Harder They Come kan syfta på:

The Harder They Come (film) – en jamaicansk film från 1972.
The Harder They Come (låt) – en låt skriven av Jimmy Cliff, ursprungligen till ovanstående films soundtrack.